Jerome Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jerome Township (Kansas)
 Jerome Township (Michigan)
 Jerome Township (Ohio)